Trennstelle bezeichnet

 eine mögliche Worttrennung
 die Trennung verschiedener Stromsysteme im Eisenbahnbetrieb, siehe Systemtrennstelle
 die Trennung verschiedener Stromversorgungen im Bahn- oder Obusbetrieb, siehe Trennstelle (Fahrleitung von Bahn- und Obussystemen)